HABW ist die Abkürzung für

 Historischer Atlas von Baden-Württemberg, von 1972 bis 1988 erschienener kommentierter historischer Atlas mit Kartenblättern für das Gebiet Baden-Württembergs und Nachbargebiete
 Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, auch HAB abgekürzt

Abkürzung